Le district de Semur est le nom porté par deux anciennes divisions administratives françaises :
 de 1790 à 1800, le district de Semur dans le département de la Côte-d'Or (chef-lieu : Semur-en-Auxois)
 en 1790, le district de Semur dans le département de Saône-et-Loire (chef-lieu : Semur-en-Brionnais), avant d'être renommé la même année en district de Marcigny.